Ianuarius ist der römische Vorläufer des Januar. Er war anfangs der elfte Monat im Amtsjahr des römischen Kalenders und hatte ursprünglich 29 Tage. Die Benennung erfolgte nach Janus, dem römischen Gott des Anfangs und des Endes, der Ein- und Ausgänge, der Türen und der Tore. Der Monatsname gehört zur gleichen Wortfamilie wie ianua, der lateinischen Bezeichnung für Tür.

Im Jahr 153 v. Chr. wurde der Jahresbeginn auf den 1. Januar verlegt, sodass der Monat Ianuarius im Amtsjahr an die erste Stelle rückte. Durch die Kalenderreform des Gaius Iulius Caesar erfolgte im julianischen Kalender ab dem Jahr 45 v. Chr. eine Verlängerung auf 31 Tage, indem zwei Zusatztage eingeschoben wurden.

Tage des Ianuarius bis 46 v. Chr.

Tage des Ianuarius ab 45 v. Chr.

Siehe auch 
 Liste der Feste und Feiertage im römischen Reich

Literatur 
 Jörg Rüpke: Die Religion der Römer. Beck, München 2006, ISBN 3-406-47175-7.

Weblinks 

 Calendarium Romanum (lateinisch)
 Index dierum calendarii Romani (lateinisch)

Einzelnachweise 

Monat des Römischen Kalenders